Армения на зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане была представлена одним спортсменом в лыжных гонках. Стас Назарян принял участие на Паралимпийских играх (включая летние) в пятый раз: в 1996 и 2000 годах участвовал в соревнованиях по парусному спорту, в 1998 и 2002 году — по горнолыжному спорту.

Состав и результаты

Лыжные гонки

Примечания 

Страны на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Армения на зимних Паралимпийских играх